Schmidt von Altenstadt oder Schmidt auf Altenstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Schmidt von Altenstadt (1836–1925), preußischer Generalmajor
 Hans Georg Schmidt von Altenstadt (1904–1944), deutscher Generalmajor
 Johann George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt (1806–1857), niederländischer Militär 
 Nicola Schmidt von Altenstadt (* 1965), deutsche Schauspielerin und Drehbuchautorin, siehe Nika von Altenstadt
 Ulrich Schmidt von Altenstadt (* 1928), deutscher Architekt, Stadtplaner und Autor